Buc (automerk), een Frans automerk
 Búč, een Slowaakse gemeente in de regio Nitra

 Buc (Territoire de Belfort)
 Buc (Yvelines)